Giuseppe Castiglione  – pittore e gesuita italiano
 Giuseppe Castiglione  – politico italiano
 Giuseppe Castiglione  – ex calciatore italiano
 Giuseppe Castiglione  – pittore italiano